Vaught ist der Familienname folgender Personen:

 James Vaught († 2013), US-amerikanischer General
 John Vaught (1909–2006), US-amerikanischer Football-Coach
 Robert Vaught (1926–2002), US-amerikanischer Logiker 

Siehe auch
 Waugh